Biserica Ortodoxă se poate referi la:

Biserica Ortodoxă Română
una dintre celelalte biserici ortodoxe răsăritene
comunitatea de credință a Bisericilor Ortodoxe Răsăritene.

Vezi și 
Biserica Ortodoxă de Stil Vechi
Biserica Ortodoxă din Moldova (dezambiguizare)
Ortodoxism (dezambiguizare)